Sugar City (Colorado)
 Sugar City (Idaho)